Fiacriuskirche mit dem Patrozinium des heiligen Fiacrius steht für:
 St-Fiacre (Guengat)
 St-Fiacre (Le Faouët)
 St-Fiacre (Treffiagat)